Даниловка — топоним:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Даниловка — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.
 Даниловка — деревня в Чашникском районе Витебской области.
 Даниловка — деревня в Ельском районе Гомельской области
 Даниловка — деревня в Светлогорском районе Гомельской области
 Даниловка — деревня в Минском районе Минской области.
 Даниловка — посёлок в Климовичском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Даниловка — село в Павлодарском районе Павлодарской области.
 Даниловка — прежнее, до 16 марта 2004 года, название села Алтынды Буландынского района Акмолинской области.

Россия 
Алтайский край
 Даниловка — посёлок в Алтайском районе.
 Даниловка — посёлок в Родинском районе, упразднён в 1982 году.
 Даниловка — село в Славгородском районе.

Астраханская область
 Даниловка — село в Харабалинском районе, упразднено в 1997 г.

Башкортостан
 Даниловка — деревня в Мелеузовском районе.

Брянская область
 Даниловка — деревня в Гордеевском районе
 Даниловка — посёлок в Красногорское городское поселение Красногорского района.
 Даниловка — посёлок в Колюдовском сельском поселении Красногорского района.

Владимирская область
 Даниловка — деревня в Собинском районе.
 Даниловка — деревня в Судогодском районе.

Волгоградская область
 Даниловка — рабочий посёлок в Даниловском районе.

Еврейская автономная область
 Даниловка — село в Смидовичском районе.

Калужская область
 Даниловка — деревня в Износковском районе.
 Даниловка — деревня в Мещовском районе.

Кемеровская область
 Даниловка — село в Тяжинском районе.

Кировская область
 Даниловка — деревня в Мурашинском районе.
 Даниловка — деревня в Орловском районе.

Коми
 Даниловка — деревня в муниципальном районе «Печора».

Липецкая область
 Даниловка — деревня в Тербунском районе.

Мордовия
 Даниловка — посёлок в Зубово-Полянском районе.

Москва
 Даниловка — историческая местность в Даниловском районе.

Московская область
 Даниловка — деревня в городском округе Шаховская.

Оренбургская область
 Даниловка — посёлок в Абдулинском районе.
 Даниловка — село в Курманаевском районе.

Орловская область
 Даниловка — деревня в Колпнянском районе.
 Даниловка — деревня в Покровском районе.

Пензенская область
 Даниловка — село в Лопатинском районе.

Приморский край
 Даниловка — село в Михайловском районе.

Рязанская область
 Даниловка — деревня в Рязанском районе.
 Даниловка — деревня в Шацком районе.

Саратовская область
 Даниловка — село в Аткарском районе.
 Даниловка — село в Красноармейском районе.
 Даниловка — деревня в Перелюбском районе.

Смоленская область
 Даниловка — деревня в Краснинском районе.
 Даниловка — бывшая деревня в Рославльском районе.
 Даниловка — бывшая деревня в Хиславичском районе.

Тамбовская область
 Даниловка — деревня в Знаменском районе.

Тульская область
 Даниловка — деревня в Алексинском районе.
 Даниловка — деревня в Куркинском районе.
 Даниловка — деревня в Щёкинском районе.

Тыва
 Даниловка — прежнее название села Дерзиг-Аксы в Каа-Хемском кожууне.

Ярославская область
 Даниловка — деревня в Гаврилов-Ямском районе.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Даниловка — исчезнувшее село в Красногвардейском районе.
 Даниловка — исчезнувшее село в Первомайском районе.
 Даниловка — исчезнувшее село в Симферопольском районе.
 Даниловка — посёлок в городском округе Ялта/Ялтинском городском совете.

Украина 
 Даниловка (до 2016 года — Кировка) — село в Криворожском районе Днепропетровской области.
 Даниловка — село в Покровском районе Днепропетровской области.
 Даниловка — село в Хорошевском районе Житомирской области.
 Даниловка — село в Береговском районе Закарпатской области.
 Даниловка — село в Новониколаевском районе Запорожской области.
 Даниловка — село в Васильковськом районе Киевской области.
 Даниловка — село в Беловодском районе Луганской области.
 Даниловка — село в Березанском районе Николаевской области.
 Даниловка — село в Берёзовском районе Одесской области.
 Даниловка — село в Великомихайловском районе Одесской области.
 Даниловка — село в Острожском районе Ровненской области.
 Даниловка — село в Барвенковском районе Харьковской области.
 Даниловка — село в Белогорском районе Хмельницкой области.
 Даниловка — село в Менском районе Черниговской области.

Реки 
 Даниловка (приток Чети) — река в Кемеровской области и Красноярском крае.
 Даниловка (приток Ухтомы) — река в Ивановской области.
 Даниловка (приток Чёрной Холуницы) — река в Кировской области.
 Даниловка (приток Тунтсайоки) — река в Мурманской области.
 Даниловка (река, бассейн Белого моря) — река в Мурманской области.
 Даниловка — река в Новоушицком районе Хмельницкой области.

См. также 
 Новая Даниловка
 Большая Даниловка